Anders Nilsson (né le  à Luleå en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière avec le Luleå HF dans l'Elitserien en 2009. Il est choisi lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2009 par les Islanders de New York en troisième ronde, au  au total. Il est sélectionné au premier tour en  lors du repêchage d'entrée dans la KHL 2011 par le Dinamo Minsk. Le , il dispute son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Islanders face aux Bruins de Boston.

Le , après sept saison dans la LNH, il annonce sa retraite.

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2007-2008||Luleå HF U20||J20 SuperElit|| 16|| ||  ||  || 897|| 31|| 2,07|| 92,6|| 2|| 0|| 1||  ||  || 60|| 6|| 6 || 78,6|| 0|| 0
|-
| 2008-2009||Luleå HF||Elitserien|| 1 ||  ||  ||  || 28|| 0|| 0|| 100|| 0||0||-||-||-||-||-||-||- || - || -
|-
| 2008-2009 || Luleå HF U20||J20 SuperElit||37|| ||  ||  || || 75|| 2,05|| 92,7|| 4|| 6|| 6||  ||  || 357|| 14|| 2,35|| 93,6|| 1|| 0
|-
|2008-2009 || Kalix UHC||Division 1|| 1||  ||  || || 59|| 3|| 3,05|| 93 || 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - || - || -
|-
| 2009-2010||Luleå HF||Elitserien||27|| ||  || || || 61|| 2,65|| 89,7|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - || - || -
|-
|2009-2010 || Luleå HF U20||J20 SuperElit|| 4||  ||  ||  || 244|| 12|| 2,95|| 89,9|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - || - || -
|-
|2010-2011||Luleå HF||Elitserien|| 31||  ||  ||  || || 60|| 1,92|| 91,8|| 6|| 2|| 13||  ||  || 827|| 27|| 1,96|| 93,1|| 0|| 0
|-
|2011-2012||Sound Tigers de Bridgeport||LAH|| 25|| 15 || 8 || 2 || || 58|| 2,42|| 92,1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - || - || -
|-
| 2011-2012||Islanders de New York||LNH|| 4|| 1 || 2 || 0 || 218|| 10|| 2,75|| 91,1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - || - || -
|-
| 2012-2013||Sound Tigers de Bridgeport||LAH|| 21|| || 21|| 8 || 11 || 0 || 2,98|| 89,9|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - || - || -
|-
| 2013-2014||Islanders de New York||LNH|| 19|| || 19 || 8 || 7 || 2 || 3,11|| 89,6|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -  || - || -
|-
| 2013-2014||Sound Tigers de Bridgeport||LAH||29 ||  || 29 || 12 || 14 || 2 || 2,81 || 90,1 || 2 || 2|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - || - || -
|-
| 2014-2015 || Ak Bars Kazan || KHL || 38 || 20 || 9 || 0 ||  || 64 || 1,73 || 96,5 || 5 || 2 || 20 || 13 || 7 ||  || 31 || 1,54 || 93,4 || 6 || 2
|-
| 2015-2016 || Oilers d'Edmonton || LNH || 26 || 10 || 12 || 2 ||  || 74 || 3,14 || 90,1 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Blues de Saint-Louis || LNH || 3 || 0 || 1 || 0 || 87 || 4 || 2,76 || 90,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Condors de Bakersfield || LAH ||2 || 2 || 0 || 0 || 120 || 4 || 2,01 || 93,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Sabres de Buffalo || LNH || 26 || 10 || 10 || 4 ||  || 66 || 2,67 || 92,3 || 1 || 0 || -|| -|| -|| -|| -|| -|| - || - || -
|-
| 2017-2018 || Canucks de Vancouver || LNH || 27 || 7 || 14 || 4 ||  || 84 || 3,44|| 90,7 || 2 || 0 || -|| -|| -|| -|| -|| -|| - || - || -
|-
| 2018-2019 || Canucks de Vancouver || LNH || 12 || 3 || 8 || 1 || 718 || 37 || 3,09|| 89,5 || 0 || 0 || -|| -|| -|| -|| -|| -|| - || - || -
|-
| 2018-2019 ||Sénateurs d'Ottawa|| LNH || 24 || 11 || 11 || 0 ||  || 64 || 2,90 || 91,4 || 2 || 0 || -|| -|| -|| -|| -|| -|| - || - || -
|-
| 2019-2020 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 20 || ||  ||  ||  ||  || 3,18 || 90,8 ||  ||  || -|| -|| -|| -|| -|| -|| - || - || -
|-
| 2020-2021 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 0 || 0|| 0 ||0  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || -|| -|| -|| -|| -|| -|| - || - || -

| 141 || 50 || 65 || 13 ||  || 396 || 3,04 || 90,7 || 6|| 6 || -|| -|| -|| -|| -|| -|| - || - || -

Internationales 

|-
|2010 || align="left" | - 20 ans || align="left" | Championnat du monde junior || 1 || ||  || || || || 3 || 87,5 || ||  || align="left" |  Médaille de bronze
|-
|2011 || align="left" | || align="left" | Championnat du monde || 0 || ||  || || || ||  ||  || ||  || align="left" |  Médaille d'argent
|-
|2014 || align="left" | || align="left" | Championnat du monde || 9 || ||  || || || || 1,54 || 93,8 || ||  || align="left" |  Médaille de bronze
|-
|2015 || align="left" | || align="left" | Championnat du monde || 3 || ||  || || || || 2,73 || 89,9 || ||  || align="left" | Cinquième
|-
|2018 || align="left" | || align="left" | Championnat du monde || 7 || ||  || || || || 1,09 || 95,4 || ||  || align="left" |  Médaille d'or

Références 

Naissance en mars 1990
Naissance à Luleå
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du Dinamo Minsk
Joueur du Luleå HF
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Islanders de New York
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Sénateurs d'Ottawa